Веринген () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург. Население составляет 2950 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,96 км². Официальный код  —  09 7 72 215.

Население

См. также 
 Виринген

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии